|-
| 91201 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91202 - || || 25 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91203 - || || 19 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91204 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91205 - || || 22 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 91206 - || || 24 de novembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 91207 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91208 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91209 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91210 - || || 11 de desembre, 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 91211 - || || 17 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91212 - || || 24 de desembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 91213 - || || 22 de desembre, 1998 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 91214 Diclemente || || 23 de desembre, 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 91215 - || 1999 AN || 5 de gener, 1999 || Ondřejov || L. Šarounová, L. Vasta
|-
| 91216 - || || 10 de gener, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 91217 - || || 11 de gener, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 91218 - || || 10 de gener, 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 91219 - || || 11 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 91220 - || || 13 de gener, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 91221 - || || 9 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91222 - || || 9 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91223 - || || 13 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91224 - || 1999 BH || 16 de gener, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 91225 - || || 20 de gener, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 91226 - || || 22 de gener, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 91227 - || || 22 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 91228 - || || 24 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 91229 - || || 26 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 91230 - || || 16 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91231 - || || 18 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91232 - || || 18 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91233 - || || 6 de febrer, 1999 || Dynic || Y. Ikari
|-
| 91234 - || || 7 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 91235 - || || 7 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 91236 - || || 6 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 91237 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91238 - || || 13 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91239 - || || 15 de febrer, 1999 || Baton Rouge || Baton Rouge, M. Collier
|-
| 91240 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91241 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91242 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91243 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91244 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91245 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91246 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91247 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91248 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91249 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91250 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91251 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91252 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91253 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91254 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91255 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91256 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91257 - || || 13 de febrer, 1999 || Monte Agliale || E. Mazzoni
|-
| 91258 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91259 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91260 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91261 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91262 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91263 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91264 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91265 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91266 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91267 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91268 - || || 8 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91269 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91270 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91271 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91272 - || || 10 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91273 - || 1999 DN || 16 de febrer, 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 91274 - || || 18 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 91275 - || || 13 de març, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 91276 - || || 14 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91277 - || || 14 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91278 - || || 14 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91279 - || || 14 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91280 - || || 15 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91281 - || || 12 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91282 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91283 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91284 - || || 19 de març, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 91285 - || || 22 de març, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91286 - || || 23 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91287 Simon-Garfunkel || || 21 de març, 1999 || Wykrota || C. Jacques
|-
| 91288 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91289 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91290 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91291 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91292 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91293 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91294 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91295 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91296 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91297 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91298 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91299 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91300 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
1